Por Meira pode estar à procura e:

 Meira (Galiza) - município galego da província de Lugo
 Carlos de Meira Mattos - militar brasileiro
 Raimundo Enes Meira - militar e político português
 Tarcísio Meira - ator brasileiro
 Meira (músico) - violonista e compositor brasileiro

Desambiguação